SL ou sl pode significar:

 Abreviação ISO 639 para a língua eslovena;
 Abreviação ISO 3166-1 para Serra Leoa.
 Abreviação para o ambiente virtual Second Life.

Desambiguação